San Mateo – città della Colombia nel dipartimento di Boyacá
 San Mateo – città delle Filippine nella provincia di Isabela
 San Mateo – città delle Filippine nella provincia di Rizal
 San Mateo – città del Guatemala nel dipartimento di Quetzaltenango
 San Mateo – città della Spagna nella provincia di Castellón
 Cantone di San Mateo – cantone della Costa Rica nella provincia di Alajuela
 San Mateo – capoluogo del cantone suddetto
 Contea di San Mateo – contea statunitense della California
 San Mateo – città statunitense che si trova nella contea suddetta
 San Mateo – CDP statunitense del Nuovo Messico

Altre occorrenze 
 San Mateo de Gállego – comune della Spagna nella provincia di Saragozza
 San Mateo Ixtatán – comune del Guatemala nel dipartimento di Huehuetenango
 Vega de San Mateo – comune della Spagna nella provincia di Las Palmas